Het WTA-tennistoernooi van Indian Wells (officieel Pacific Life Open) van 2008 vond plaats van 12 tot en met 23 maart 2008 in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Het was de 20e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Indian Wells 2008. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Het toernooi was sterk bezet: 35 speelsters uit de top 50 namen deel. Afwezig waren Venus Williams (WTA-7) en haar zus Serena (WTA-11) die dit toernooi sinds een incident in 2001 boycotten.

Titelverdedigster Daniela Hantuchová was het vijfde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale, waarin zij werd uitgeschakeld door de als vierde geplaatste Maria Sjarapova.

Het eerste reekshoofd, Ana Ivanović uit Servië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Russin Svetlana Koeznetsova in twee sets. Koeznetsova had het jaar ervoor ook al de finale verloren. Ivanović wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Indian Wells op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel, de eerste van 2008.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek was als 22e geplaatst, en kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde. Haar openingspartij in de tweede ronde verloor zij evenwel, van de kwalificante Galina Voskobojeva.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Overige deelnemende speelsters uit de top 50 
 33.  Caroline Wozniacki (WTA-46)
 34.  Gisela Dulko (WTA-47)
 35.  Pauline Parmentier (WTA-49)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Van de titelhoudsters Lisa Raymond en Samantha Stosur was de laatste haar titel niet komen verdedigen. Raymond speelde samen met Maria Kirilenko – dit team strandde in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Květa Peschke en Rennae Stubbs, bereikte de tweede ronde.

Het ongeplaatste Russische duo Dinara Safina en Jelena Vesnina won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste Chinese koppel Yan Zi en Zheng Jie in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Safina had daarnaast zeven eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Vesnina twee.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek en haar Italiaanse partner Tathiana Garbin kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Indian Wells 2008
Indian Wells